The Happening, film américain réalisé par Elliot Silverstein (1967) ;
 The Happening, court métrage d'animation espagnol réalisé par David López Retamero (2005) ;
 Phénomènes (The Happening), film américain réalisé par M. Night Shyamalan (2008).